De valse Dimitri's waren drie mannen die in de tijd der Troebelen achtereenvolgens beweerden de zoon van Ivan IV van Rusland te zijn, die eerder was vermoord. Zij trachtten alle drie te profiteren van de geruchten dat de echte Dimitri Ivanovitsj had kunnen ontkomen aan zijn moordenaars en dat deze een ander kind hadden vermoord.

 Valse Dimitri I († 1606)
 Valse Dimitri II († 1610)
 Valse Dimitri III († 1612)

Geschiedenis van Rusland